Виста Реал има више значења:

 Виста Реал (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виста Реал (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику